Hunua bezeichnet in Neuseeland:

 Hunua (Neuseeland), ein Ort
 Hunua Ranges, eine Gebirgskette